Fabriciana sicula är en fjärilsart som beskrevs av Émile Louis Ragonot 1920. Fabriciana sicula ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
sicula